Garrucha kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garrucha (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Garrucha (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar